Pedro Manuel Fabregat Machado Ranchuelo, Las Villas, (1º de enero de 1880 - ibíd. 10 de julio de 1965), fue un maestro y político ranchuelero. Perteneció al partido de los denominados "auténticos" y ejerció como vice-alcalde y secretario de gobierno en el Ayuntamiento de Ranchuelo durante los dos mandatos de su hermano, José Fabregat Machado, a los cuales se deben el trazado de las calles, la construcción de escuelas y numerosas obras de bien público.

Trayectoria 
Hijo de Francisco Fabregat, un emigrado catalán de Reus, y de Hilaria Machado Cruz, hija de terratenientes, quedó huérfano de padre muy temprano y por ser el hijo mayor le tocó asumir la manutención de su madre y de sus hermanos menores José, Juana Josefa y Francisco. Se hizo maestro y ejerció como tal durante varios años. De gran inteligencia y pensamiento lógico, aprendió autodidácticamente cuatro idiomas: francés, inglés, alemán e italiano. A principios de los años 20 y bajo el gobierno del General Gerardo Machado se incorpora a la vida política y se postula como concejal, luego llega a ser secretario del Ayuntamiento y vice Alcalde. A su cargo estuvieron la ejecución de las obras públicas, así como el trazado y posterior asfaltado de las calles y la construcción del Paseo del Prado y el Paseo de Abreu en la localidad. Contrajo matrimonio en el año 1905 con Carolina González Riverón con la que tuvo numerosos hijos e hijas, las cuales casi todas se dedicaron al magisterio durante muchos años. Sufrió un atentado en el propio Ayuntamiento, cuando algún desconocido le golpeó la cabeza con un objeto, según se cree, con el objetivo de robar los fondos públicos, provocándole una hemorragia cerebral a la que sobrevivió.

Legado 
Ranchuelo debe mucho a Pedro Manuel Fabregat, quien no sólo se preocupó porque tuviera calles con el ancho necesario y calzadas de asfalto, sino también la construcción del Paseo de Abreu, el Prado, parques y monumentos que fueron erigidos bajo su mandato. Su obra y sus esfuerzos por el progreso son casi desconocidos por las actuales generaciones.

Cónyuge: María de los Ángeles Carolina González y Riverón.

Hijos:

 Julio César Fabregat González. (Ranchuelo, 1906- Ranchuelo, 1958) Notable por sus habilidades y conocimientos mecánicos, fue capaz de descifrar la combinación y abrir la bóveda del banco de Ranchuelo en varias ocasiones.

 Emma Acacia Fabregat González. (Ranchuelo, 1907- Ranchuelo, 2008) Maestra de corte y costura, ejerció su profesión durante muchos años llegando a idear un sistema propio de enseñanza. Murió a la avanzada edad de 101 años.

 Thelma Ofelia Fabregat González. (Ranchuelo, 1913- La Habana, 2008) Maestra normalista de numerosísimas generaciones de ranchueleros.

 Olga Onelia Fabregat González. (Ranchuelo, 1914- Ranchuelo, 1999) Maestra de Kindergarten, educó a varias generaciones de ranchueleros, fue condecorada con la Orden Félix Varela por más de veinticinco años de docencia. Fue además pianista y pintora.

 Aleida Fabregat González. (Ranchuelo, 1915- Ranchuelo, 1915)

 Pedro Manuel Segundo Fabregat González. (Ranchuelo, 1917- Santa Clara, 1988) Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Santa Clara, innovador asiduo, inventó un sistema de troqueles que permitían acelerar la producción de calzado.

 Guillermo Fabregat González. (Ranchuelo, 1920- Miami (EE. UU.), 1997) Fue empresario y desarrolló la industria del calzado en Ranchuelo, emigró más tarde a los Estados Unidos donde murió.

 Alfredo Fabregat González. (Ranchuelo, 1922- Miami (EE. UU.), 1998) Fue integrante de la Banda de Música Municipal, flautista y violinista. Se destacó en numerosas orquestas típicas. Emigró a Estados Unidos donde fallece a consecuencia del cáncer.

Políticos de Cuba